Чемпионат СССР по фехтованию — ежегодное соревнование по фехтованию, которое организовывалось Федерацией фехтования СССР. Среди мужчин проводились соревнования по фехтованию на рапирах, шпагах и саблях. Среди женщин обычно проводились только соревнования по фехтованию на рапирах. В 1940 году был также проведён женский чемпионат по фехтованию на саблях, а в 1990 и 1991 году — чемпионаты по фехтованию на шпагах.

Первый чемпионат СССР прошёл в 1928 году в рамках Всесоюзной спартакиады. Ежегодно начал проводиться с 1938 года. Последний чемпионат СССР прошёл в 1991 году. В июле 1992 года в Москве был проведён чемпионат СНГ, который был одним из этапов отбора в Объединённую команду, представлявшую страны СНГ на Олимпийских играх в Барселоне. С 1993 года проводятся чемпионаты России.

Список победителей в личных первенствах

Ссылки 
 Сайт Федерации фехтования России
 Фехтование: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5.

Фехтование
СССР